Буробрюхий восточный бюльбюль () — вид певчих воробьиных птиц из семейства бюльбюлевых. Выделяют два подвида (один из которых иногда рассматривается как отдельный вид).

Таксономия и систематика 
Первоначально Iole charlottae был отнесён к роду Criniger.

Отдельным видом признается с 2017 года.

Распространение 
Обитают на острове Борнео (а также в Мьянме если считать I. crypta подвидом).

Описание 
Длина тела 20—20,5 см. Вес 20—28 г. Клюв относительно длинный и тонкий. Это шумные птицы.

Биология 
Питаются фруктами и насекомыми.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT. Угрозой для него считается возможная утрата мест обитания.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/buff-vented-bulbul-iole-charlottae

Бюльбюлевые
Животные, описанные в 1867 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Шарлотта